Сильван, иначе Силуан — имя, которое носили некоторые святые:

 Сила (апостол от 70), память 12 августа, 17 января; 13 июля.
 Сильван, мученик Римский, память 10 июля.
 Сильван Аэнский, священномученик, память 16 октября.
 Сильван Александрийский, пресвитер.
 Сильван, игумен Бангорский, память 28 февраля.
 Сильван Писидийский, мученик, свидетель страданий святого Вианора, память 10 июля .
 , епископ, священномученик Эмесский, память 6 февраля. Silvano di Gaza
 Сильван из Левру (San Silvano di Levroux), отшельник, память 22 сентября 
 Сильван Газский (+304), епископ, священномученик, пстрадал со товарищи числом 39, память 4 мая.
 Сильван Террачинский (V век), епископ, память 10 февраля. 
 Силуан Афонский (1866-1938), преподобный, память 24 сентября.

Примечания